Adecco — международная компания, предоставляющая решения в области управления персоналом, со штаб-квартирой в Цюрихе (Швейцария). Adecco Group является крупнейшей в мире компанией, предоставляющей HR-решения. Компания насчитывает более 5 500 офисов более чем в 60 странах. Штат Adecco состоит из более чем 33 000 постоянных сотрудников. Компания образована в 1996 году в результате слияния швейцарской компании Adia Interim и французской компании Ecco.

История 
В 1957 году в Лозанне (Швейцария) создана компания Adia SA. Начиная с 1960-х годов компания открывала отделения по всей Европе, а в 1972 году открыла первый офис в Калифорнии (США). В 1986 году ряд успешных поглощений принёс компании Adia позицию лидера на европейском рынке.

В 1964 году Филипп Форьель-Дестезе основал в Лионе (Франция) компанию Ecco. К 1980 году компания стала крупнейшим поставщиком временного персонала во Франции.

В 1996 году произошло слияние компаний Adia и Ecco, в результате чего появилась компания Adecco. Спустя 4 года Adecco приобретает американскую компанию Olsten Staffing. В 2000-х годах компания продолжает расширяться за счёт поглощения, которые гарантируют ей лидирующее положение на рынке: DIS AG, Drake Beam Morin, Inc., VSN Inc..

Направления деятельности 
 Временный персонал и кадровое администрирование (HR)
 Массовый подбор персонала
 Подбор персонала начального уровня
 Традиционный подбор персонала
 Аутсорсинг подбора персонала (RPO)
 Обзор заработных плат
 Кадровый лизинг
 Аутсорсинг бизнес-процессов (в сферах промышленности, логистики и офисной работы)
 On Site Решения
 Управление бизнес-процессами
 Мерчандайзинг
 Продвижение
 Аудит
 Sales Force
 Управление карьерой (поиски «себя»)
 Развитие лидерских качеств
 Управление карьерными изменениями

В 2005 году начали свою работу Международные Олимпийская и Паралимпийская программы карьеры спортсменов (The International Olympic Athlete Career Programme), учрежденные МОК в сотрудничестве с Adecco. Они обеспечивают поддержку спортсменов, которые завершили свою спортивную карьеру и вышли на рынок труда, и компаний, желающих нанять сотрудников, сменивших род деятельности. Последние несколько лет Adecco является поставщиком Олимпийского и Параолимпийского комитетов (Сидней 2000, Турин 2006, Ванкувер 2010, Лондон 2012, Сочи 2014).

Благотворительность 
Основная глобальная благотворительная инициатива Adecco — проект Win4Youth, нацеленный на помощь детям и молодежи во всем мире. Проект стартовал в 2010 году, когда в крупнейших городах мира проходили беговые марафоны, где участники проекта пробежали, проехали на велосипеде и проплыли более 2 миллионов километров для того, чтобы собрать деньги на благотворительность. В рамках этого проекта Adecco перечисляет средства в выбранные фонды в разных странах, помогающие неимущим детям и молодежи получить образование и дающие шанс на успешное трудоустройство в будущем. В 2011 году был запущен велопроект: за каждые 5 км, пройденные на велосипедах группой не менее чем из 3 сотрудников или клиентов, Adecco Group отчисляло 1$ на финансирование 3-х выбранных благотворительных фондов в разных странах мира. Это негосударственные благотворительные организации, каждая из которых реализует свой собственный подход к поддержке детей и молодежи. В 2014 году компания перечислила деньги в фонды 5 стран по всему миру.

Социальная ответственность 
Adecco Group принимает участие в Глобальном договоре ООН и придерживаемся 10 принципов поведения в области прав человека, труда, окружающей среды и борьбы с коррупцией. Каждый год в августе Adecco Group публикует обновленную информацию о деятельности компании в рамках корпоративной социальной ответственности и предоставляет отчёт о соблюдении Глобального договора ООН, где описывается, как Adecco практикует стратегии КСО и освещаются основные инициативы на уровне каждой страны.

Adecco в России 
Компания присутствует в России с 2002 года. В 2008 году произошло слияние кадровых агентств Adecco и Avanta, компании объединились под брендом Adecco Russia.

В 2012 году на рынок был выведен новый для России бренд — Lee Hecht Harrison (LHH). LHH — глобальная компания, входящая в Adecco Group и предоставляющая решения в области развития карьеры и талантов: управление и развитие карьеры, коучинг, оценка, управление изменениями.

В 2016 году Adecco Russia вошла в международную сеть кадровых агентств Lugera, сохранив при этом бренд Adecco. В 2022 году компания провела ребрендинг, в результате которого название Avanta вновь стало официальным именем компании. Изменив фирменный стиль, агентство сохранило внутреннюю структуру и продолжает оказывать услуги в сфере HR. На сегодняшний день Avanta присутствует в 9 городах России и занимается подбором персонала по всей стране.

Участие в Олимпиаде 2014 
В ходе Международного инвестиционного форума «Сочи-2011» поставщиком Оргкомитета «Сочи 2014» стала компания ООО «Адэкко» (Adecco Group). В рамках достигнутых договоренностей Adecco Group оказало Оргкомитету «Сочи 2014» услуги по подбору временного персонала. Компания Adecco Group подобрала, привлекла и произвела администрирование более 5000 человек временного персонала, большая часть которого работала с сентября 2013 года до окончания Олимпийских и Паралимпийских игр в 2014-м. Среди других обязанностей компании было и административное управление и расчёт заработной платы для временного персонала Игр.

См. также 
 Подбор персонала
 Кадровое агентство
 Хедхантинг
 Аутстаффинг
 Аутсорсинг
 Лизинг персонала

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Avanta
 Официальный сайт Adecco

Компании Швейцарии
Компании, образованные в результате слияния